Наварредонда-де-Гредос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 78,81 км². Население — 485 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio oficial

Муниципалитеты Авилы